Kinginneq bezeichnet:
 Kinginneq (Berg, Maniitsoq), Berg im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kinginneq (Berg, Qaanaaq), Berg im Distrikt Qaanaaq, Grönland
 Kinginneq (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland